Palotal peut désigner :

Toponymes

Palotal : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Táchira ;
 Palotal : capitale de la paroisse civile de Palotal de la municipalité de Bolívar dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme